Парфенос ( «дева») — в греческой мифологии эпитет ряда богинь и имя нескольких героинь:
 Афина Парфенос.
 Артемида Парфенос.
 Парфенос (из Карии).
 Parthenos — род бабочек.